

Cladow, oggi Kladow – quartiere della città di Berlino

Cladow, oggi Kłodawa – comune nel voivodato di Lubusz